Eutichiano – variante del nome Eutichio
 Eutichiano – papa della Chiesa cattolica (275-283)
 Eutichiano di Adana – agiografo cilicio (VI secolo)